Fenghuangopterus (« aile de la Montagne Fenghuang ») est un genre éteint de ptérosaures de la famille des Scaphognathidae, qui vivait dans le nord-est de la Chine durant le Jurassique moyen à supérieur (formation de Tiaojishan) dans la province du Liaoning.

Une seule espèce est rattachée au genre : Fenghuangopterus lii, décrite en 2010 par Lü Junchang. Elle n'est connue que par un seul fossile, référencé CYGB-0037, presque complet mais écrasé.

Description 
C'est un ptérosaure de très petite taille, ayant une envergure de seulement .

Fenghuangopterus ressemble aux autres scaphognathidés avec un crâne court et émoussé, doté d'une grande fenêtre anté-orbitale et de dents très espacées, orientées verticalement (par opposition aux dents orientées horizontales de certains autres scaphognathidés). Sa queue est renforcée par de longues extensions vertébrales.

Les principales différences entre Fenghuangopterus et les autres membres de sa famille résident dans ses dents qui sont plus nombreuses (22 dans la mâchoire supérieure), courbées, et s'étendent plus en arrière dans la mâchoire.

Paléoenvironnement 
Une autre espèce de ptérosaures de la même famille a été découverte dans le même niveau stratigraphique que Fenghuangopterus et décrite en 2012 sous le nom de Jianchangnathus robustus. Elle possède seulement 18 dents, rectilignes, dans sa mâchoire supérieure.

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Pterosauria
 Jianchangnathus
 Jianchangopterus
 Formation de Tiaojishan

Scaphognathinae
Ptérosaure du Jurassique moyen
Ptérosaure du Jurassique supérieur
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2010